Концерт за пиано № 1 може да се отнася за:
 Концерт за пиано № 1 (Дмитрий Шостакович)
 Концерт за пиано № 1 (Лудвиг ван Бетховен)
 Концерт за пиано № 1 (Пьотър Чайковски)
 Концерт за пиано № 1 (Сергей Прокофиев)
 Концерт за пиано № 1 (Сергей Рахманинов)
 Концерт за пиано № 1 (Ференц Лист)
 Концерт за пиано № 1 (Фредерик Шопен)